Zama (Kanagawa) — cidade japonesa 
 Tulum ou Zama — no México
 Batalha de Zama
Zama (filme) — produção argentina

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história